Boulhaut kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Forêt de Boulhaut, skog, Chaouia-Ouardigha, 
 Benslimane, ort, Chaouia-Ouardigha, 

Robotskapade Marockoförgreningar